Радово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Радово — село в Перникской области.

Россия 
 Радово — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Украина 
 Радово — село в Заречненском районе Ровненской области.